Uiguleriit bezeichnet:
 Uiguleriit (Inselgruppe, Paamiut), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Uiguleriit (Inselgruppe, Qaqortoq), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Uiguleriit (Inselgruppe, Qeqertarsuaq), Inselgruppe im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland